Les Oiseaux est le troisième album de Têtes Raides sorti en 1992.

Titres 

 Les Gens - 0:12
 Gino - 4:37
 Aurélie - 1:17
 Les P'tites Gueules - 4:17
 Austerlitz - 2:06
 Luna - 5:35
 9h-2 - 2:50
 Barcelona - 1:41
 Le Grand bal - 3:34
 La Comptine - 3:24
 Le Phare - 3:22
 La P'tite Dernière - 4:22
 Les Gens - 1:58
 Emily - 3:05

Album des Têtes raides
Album musical sorti en 1992